Versailles [versaj] může znamenat:

místní název
Versailles (město ve Francii) 
Versailles (zámek) 
Arrondissement Versailles
Diecéze versailleská
Edikt z Versailles (1787)
Kanton Versailles-Nord
Kanton Versailles-Nord-Ouest
Kanton Versailles-Sud
Míčovna (Versailles)
Seznam oficiálních návštěv ve Versailles
Versailleská smlouva (1919)
Versailleský park
v Paříži
Porte de Versailles (stanice metra v Paříži)
Univerzita Versailles Saint Quentin en Yvelines
Výstaviště Porte de Versailles
obce v USA
 Versailles (Illinois) – vesnice v Illinois
 Versailles (Indiana) – město v Indianě
 Versailles (Kentucky) – město v Kentucky
 Versailles (Missouri) – město v Missouri
 Versailles (Ohio) – vesnice v Ohiu
lokality v České republice
 České Versailles – zámecký areál Nové Hrady ve východních Čechách
 Malé Versailles – ubytovací a restaurační areál s anglickým parkem a jezírkem ve čtvrti Westend v Karlových Varech
 Moravské Versailles – zámecký areál ve Vyškově
 Slezské Versailles – zámecký areál ve Slezských Rudolticích  
jiný význam
 Diskografie Versailles -Philharmonic Quintet-
 Les Plaisirs de Versailles, opera
 Versailles (seriál)
 Versailles (hudební skupina)
 Versailles (album)
 Versailles (film, 2008)